Důl Julius může být:
 Důl Julius (Cvrčovice) – zaniklý černouhelný důl v Cvrčovicích
 Důl Julius v Chomutově – zaniklý hnědouhelný důl v Chomutově, později známý pod jménem důl Jan Žižka
 Důl Julius (Zastávka) – zaniklý černouhelný důl v Zastávce
 Důl Julius I (Most) – zaniklý hnědouhelný důl v Mostě
 Důl Julius II (Most) – zaniklý hnědouhelný důl v Mostě, pozdější důl Jožka David resp. Mistr Jan Hus
 Důl Julius III (Kopisty) – bývalý hnědouhelný důl v Kopistech, dnes areál Podkrušnohorského technického muzea v Růžodole
 Důl Julius IV (Kopisty) – zaniklý hnědouhelný důl v Kopistech
 Důl Julius V (Souš) – zaniklý hnědouhelný důl v Souši, pozdější důl Zdeněk Nejedlý II
 Důl Julius (Šardice) – zaniklý lignitový důl v Šardicích, pozdější důl 9. květen
 Důl Julius Fučík – zaniklý důl v Petřvaldě
 Důl Julius Fučík (Želénky) – zaniklý hnědouhlený povrchový důl (lom) v Želénkách, známý též pod jmény Aspern a Konkorida